Pinkeltje, een kinderboekenreeks van de Nederlandse schrijver Dick Laan
 Pinkeltje op zoek naar de vurige ogen, een boek uit bovenstaande boekenreeks
 Pinkeltje (film), een Nederlandse film uit 1978, gebaseerd op de boekenreeks
 DITO!, opgericht als Stichting Pinkeltje, een Nederlandse organisatie voor de emancipatie van o.a. homoseksuele jongeren